

Persone
Achille Bertarelli (1863-1938) – collezionista d'arte e scrittore italiano
Anna Maria Felice Bertarelli, conosciuta come Lilia Maria (1689-1773) – religiosa italiana
Camillo Bertarelli (1886-1982) – ciclista su strada italiano
Enrico Bertarelli (1906-1942) – ufficiale sommergibilista italiano della Regia Marina
Ernesto Bertarelli (1965) – imprenditore italo-svizzero
Ernesto Bertarelli (1873-1957) – scienziato, medico, giornalista e divulgatore scientifico italiano
Giuliano Bertarelli (1946) – ex calciatore italiano
Luigi Vittorio Bertarelli (1859-1926) – geologo e speleologo italiano
Massimo Bertarelli (1943-2019) – giornalista e critico cinematografico italiano
Mauro Bertarelli (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, figlio di Giuliano
Pietro Bertarelli (1845-1922) – politico e funzionario amministrativo italiano

Personaggi immaginari
Franco Bertarelli, noto anche come Venticello – personaggio cinematografico interpretato da Bombolo